8X peut signifier :
 Audi A1 8X, une automobile du constructeur allemand Audi ;
 Dassault Falcon 8X, un avion d’affaires du constructeur français Dassault Aviation.

Voir aussi